Jeria es un apellido español de origen vasco, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Ángela Jeria (1926-2020), también conocida como Ángela Margarita Jeria Gómez, arqueóloga chilena, madre de la presidenta de Chile Michelle Bachelet, y esposa del general de Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile Alberto Bachelet.
 Carmela Jeria (?-?), Carmela Jeria Gómez, activista y obrera tipógrafa chilena, fundadora de 'La Alborada', el primer periódico obrero feminista en Chile.
 Juan Segundo Checura Jeria (1914-2006), periodista y político radical chileno.
 Máximo Jeria (1850-1924), también conocido como Máximo Jeria Chacón, académico y vitivinicultor chileno, primer ingeniero agrónomo titulado en Chile el 20 de julio de 1882 (en esa época llamado ingeniero agrícola), y luego formado en Francia en el período 1883-1886, donde fue enviado por Chile para perfeccionarse en el desarrollo de la agricultura.
 Michelle Bachelet Jeria (1951-), también conocida como Verónica Michelle Bachelet Jeria, médica y política chilena, actual presidenta de la República de Chile desde el 11 de marzo de 2014.
 Patricio Jeria (1990-), también conocido como Patricio Andrés Jeria Alvarado, futbolista chileno que juega como defensa.